Friščić ist der Familienname folgender Personen:

 Ivo Friščić (1937–1993), kroatischer Maler
 Josip Friščić (1949–2016), kroatischer Politiker
 Tomislav Friščić (* 1978), kroatischer Chemiker